Бильдерлинг:
 Бильдерлинг — немецкая фамилия.
 Бильдерлинг, Александр Александрович (1846—1912) — генерал от кавалерии, художник и писатель (автор исторических исследований).
 Бильдерлинг, Пётр Александрович (1844—1900) — российский военный инженер-артиллерист.